plaatsen in de VS:
Defiance (Iowa)
Defiance (Ohio)
Fort Defiance
Defiance (band), een Nederlandse metalband
films:
Defiance (1980) van John Flynn met Jan-Michael Vincent
Defiance (2002) van Doveed Linder
Defiance (2008) van Edward Zwick met Daniel Craig, Liev Schreiber en Jamie Bell
Defiance (televisieserie)
HMS Defiance, naam van diverse schepen
Defiance (computerspel), een computerspel uit 2013
Het Engelse woord defiance